Володинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Володинское сельское поселение — входит в Бабаевский район

Томская область 
 Володинское сельское поселение — входит в Кривошеинский район

Тюменская область 
 Володинское сельское поселение — входит в Юргинский район